Hanno partecipato 25 atlete.

Risultati 
 Mercoledì 13 agosto

Tabellone 

Scherma ai Giochi della XXIX Olimpiade